Guignardière est le nom de plusieurs lieux ou monuments en France :
 Guignardière, quartier de Chambray-lès-Tours
 Château de la Guignardière, à Avrillé

Homonymie de toponyme